Трка на 400 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014.  одржано је 9. и 10. марта у Атлетској арени Атакуј у Истанбулу (Турска).

Титулу освојену у Дохи 2010, бранио је Крис Браун са Бахама.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 такмичара из 27 земаља.

 Америчка Девичанска Острва (1)
 Бахаме (2)
 Бенин (1)
 Брунеј (1)
 Гвам (1)
 Гренада (1)
 Грузија (1)
 Доминика (1)
 Доминиканска Република (1)
 Комори (1)
 Костарика (1)
 Исланд (1)
 Италија (1)
 Македонија (1)
 Оман (1)
 Палестина (1)
 Палуа Нова Гвинеја (1)
 Русија  (2)
 Салвадор (1)
 Судан (1)
 Тринидад и Тобаго (2)
 Турска (1)
 САД (2)
 Уједињено Краљевство (2)
 Уругвај (1)
 Чешка (1)
 Шпанија (1)

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 8. март 2012.

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичара године на 400 метара у дворани пре првенства (8. марта 2012), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2012.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 32 такмичара су подељени у 6 група. За пласман у полуфинале пласирали су се двоје првопласираних из група (КВ) и 6 према постигнутом резултату (кв).,.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Плас.!!Група !! Атлетичар !! Земља !! Резултат!! Белешка
|-bgcolor=ccffcc
| 1 || 1 || align=left|Деметријус Пајндер|| align=left| Бахаме || 46,49 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 2 || 2 || align=left|Кирани Џејмс || align=left| Гренада  || 46,64 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 3 || 1 || align=left|Табари Хенри || align=left| Америчка Девичанска Острва || 46,71 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc
| 4 || 2 || align=left|Нери Бренес || align=left| Костарика || 46,77 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc
| 5 || 5 || align=left|Павел Маслак || align=left |  Чешка || 47,00 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 6 || 5 || align=left|Ричард Бак|| align=left| Уједињено Краљевство|| 47,05 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 7 || 1 || align=left|Mark Ujakpor || align=left| Шпанија || 47,06 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 8 || 2 || align=left|Лугелин Сантос || align=left| Доминиканска Република || 47,07 ||кв, 
|-bgcolor=ccffcc
| 9 || 6 || align=left|Крис Браун || align=left| Бахаме || 47,28 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 10 || 2 || align=left|Рабат Јусиф || align=left| Судан || 47,30 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 11 || 6 || align=left|Калвин Смит млађи || align=left| САД || 47,46 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 12 || 6 || align=left|Али Екбер Кајаш || align=left| Турска|| 47,55 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 13 || 3 || align=left|Најџел Левин || align=left| Уједињено Краљевство || 47,56 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 14 || 4 || align=left|Гил Робертс || align=left| САД|| 47,57 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 15 || 5 || align=left|Ерисон Хуртолт || align=left |  Доминика || 47,63 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 16 || 4 || align=left|Валентин Кругљаков || align=left| Русија  || 47,70 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 17 || 2 || align=left|Максим Алексансдренко || align=left| Русија  || 47,78 || кв
|-
| 18 || 4 || align=left|Џарин Соломон || align=left| Тринидад и Тобаго || 47,82 ||
|-
| 19 || 6 || align=left|Nika Kartavtsevi || align=left| Грузија || 48,27 || 
|-bgcolor=ccffcc
| 20 || 3 || align=left|Лоренцо Валентини || align=left| Италија  || 48,58 || КВ
|-
| 21 || 1 || align=left|Wala Gime || align=left| Палуа Нова Гвинеја || 48,85 ||
|-
| 22 || 5 || align=left|Trausti Stefánsson || align=left| Исланд || 48,86 ||
|-
| 23 || 4 || align=left|Такеши Фуџивара || align=left| Салвадор || 48,96 || 
|-
| 24 || 3 || align=left|Bacar Houmadi Jannot || align=left| Комори || 49,58 ||
|-
| 25 || 4 || align=left|Кристијан Ефремов || align=left| Македонија|| 50,23 ||
|-
| 26 || 5 || align=left|Ак Хатифи Таџудин Росити || align=left| Брунеј|| 51,02 || НР 
|-
| 27 || 1 || align=left|Yaovi Michael Gougou || align=left| Бенин || 51,20 || НР 
|-
| 28 || 6 || align=left|Bahaa Al Farra || align=left| Палестина  || 51,65 || НР 
|-
| 29 || 3 || align=left|Андрес Силва || align=left| Уругвај || 51,93 || 
|-
| 30 || 6 || align=left|Jeofry Limtiaco || align=left| Гвам || 53,67 || 
|-
| 31 || 5 || align=left|Hussein Al-Fedheili || align=left| Оман|| 55,15 || 
|-
| — || 3 || align=left|Лалонд Гордон || align=left| Тринидад и Тобаго ||  ||
|}

 Полуфинале 
У полуфиналу 18 такмичара је подељено у 3 групе. За пласман у финале пласирали су се по двојица првопласираних из све три групе (КВ'''). 
,

Финале 
Финална трка је стартовала 10. 3. 2012. у 19:30.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2012. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици у дворани